

Sigle 
 Backstreet Boys – gruppo musicale statunitense
 British Superbike Championship – campionato motociclistico Gran Bretagna
 Bhutan Standards Bureau
 Burgundy School of Business

Codici 
 BSB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Brasilia (Brasile)
 bsb – codice ISO 639-3 della lingua brunei bisaya